Contramyzostoma sphaera är en ringmaskart som beskrevs av Eeckhaut, Grygier och Deheyn 1998. Contramyzostoma sphaera ingår i släktet Contramyzostoma, ordningen Myzostomida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sphaera